Hyūga é o nome dado a um dos clãs principais da vila da folha no anime Naruto, sendo considerado um dos clãs mais poderosos e possuidor de uma habilidade ocular de alto nível, o byakugan, destacando-se por possuir um estilo de luta baseado em ataques rápidos e precisos em pontos específicos do corpo alterando e bloqueando o fluxo de Chakra (utilizado como energia básica dentro da história).

Lugares 
 Hyūga (Miyazaki), cidade da prefeitura de Miyazaki, Japão
 Província de Hyūga, antiga província do Japão

Personagens 
 Hinata Hyūga, do anime Naruto
 Neji Hyūga, do anime Naruto

Desambiguação